Стефан Митрович:
 Митрович, Стефан (род. 1988) — сербский ватерполист.
 Митрович, Стефан (род. 1990) — сербский футболист, защитник.
 Митрович, Стефан (род. 2002) — сербский футболист, защитник.
 Митрович, Стефан (род. 2002) — сербский и канадский футболист, полузащитник.